Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jacco Eltingh e Paul Haarhuis che hanno battuto in finale Jean-Philippe Fleurian e Maks Mirny 6-3, 7-6.

Teste di serie

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (campioni)
 David Adams /  Olivier Delaître (primo turno)

 Pavel Vízner /  Fernon Wibier (primo turno)
 Tom Kempers /  Menno Oosting (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1997
ATP Tour 1997